Nedre Dammsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 660777-144350), sjö i Nora kommun, 
Nedre Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 660866-144874), sjö i Nora kommun,  (5 ha)
Nedre Dammsjön (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (14,2 ha)

Se även
Dammsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn